Сезон 1970-71 Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, 40-й турнір з моменту започаткування Серії A. Участь у змаганні брали 16 команд, 3 найгірші з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону став клуб «Інтернаціонале», для якого ця перемога у чемпіонаті стала 11-ю в історії.

Команди-учасниці 
Участь у турнірі брали 16 команд:

Підсумкова турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 1970-71 Серії A став гравець клубу-чемпіона «Інтернаціонале» Роберто Бонінсенья, який відзначився 24 забитими голами.

Луїджі Ріва забив сотий м'яч у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (274), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Курт Хамрін (190), Жозе Алтафіні (183), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174), Гульєльмо Габетто (165), Карло Регуццоні (155), Луїс Вінісіо (155).

Чемпіони 
Футболісти «Інтернаціонале», які протягом турніру були гравцями основного складу (провели не менше половини матчів турніру):
 Лідо Вієрі
 Мауро Беллуджі
 Джачінто Факкетті
 Джанфранко Бедін
 Маріо Джубертоні
 Тарчізіо Бурньїч
 Жаїр да Коста
 Маріо Бертіні
 Роберто Бонінсенья
 Сандро Маццола
 Маріо Корсо
 Маріо Фрусталурі
 Бернандіно Фаббіан
 Тренери: Еріберто Еррера, Джованні Інверніцці

Примітки

Література 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, вересень 2005

Посилання 
 Серія A 1970-1971 на RSSSF  

1970-71
1970 у футболі
1971 у футболі